Intraco ist der Name eines Unternehmens:

 Intraco S.A., eine Immobiliengesellschaft

Zwei Warschauer Bürohochhäuser tragen bzw. trugen den Namen Intraco:

 Intraco I
 Intraco II, heute als Oxford Tower bezeichnet